|}

Die Berliner Kurve ist eine zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn in Hessen, die unter Umgehung des Personenbahnhofs Bebra die Strecken Halle–Kassel und Frankfurt am Main–Göttingen miteinander verknüpft. Sie ermöglicht insbesondere in der Relation von Halle / Leipzig nach Frankfurt am Main Reisezugläufe ohne Fahrtrichtungswechsel. Über eine Verbindungskurve für den Güterverkehr ist der Rangierbahnhof Bebra Rbf aus Richtung Halle angebunden.

Geschichte 
Die Strecke wurde laut Chronik der Stadt Bebra am 1. November 1914 – Quellen der Reichsbahn nennen den 1. Mai 1915 – in Betrieb genommen. Sie ersparte den Schnellzügen zwischen Berlin und Frankfurt am Main das Kopfmachen in Bebra.

Nach 1945 wurde die Verbindungskurve aufgrund des durch die innerdeutsche Grenze im Regelfall erforderlichen Lokwechsels in Bebra kaum mehr genutzt. Eines der beiden Gleise wurde 1952 abgebaut und das andere am 30. Oktober 1989 wegen Baufälligkeit einer Brücke gesperrt.

Seit 28. Mai 1995 wird die reaktivierte Berliner Kurve wieder durch reguläre Reisezüge befahren. Die ursprünglich bei Streckenkilometer 206,2 liegende Abzweigstelle Faßdorf wurde im Rahmen einer geringfügigen Neutrassierung Richtung Westen verschoben. In Verbindung mit der abschnittsweise für 160 km/h ertüchtigten und elektrifizierten Thüringer Bahn ermöglichte die Kurve zwischen Frankfurt und Leipzig bzw. Berlin eine Reisezeitverkürzung von rund einer Stunde. Dadurch wurden Lokwechsel in Bebra überflüssig.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke beginnt am Abzweig Faßdorf am Streckenkilometer 206,337 der Strecke Halle (Saale) Hbf–Kassel Hbf. Bei Streckenkilometer 2 überquert das Richtungsgleis der Regelfahrtrichtung Fulda die aus Richtung Bebra kommende Bahnstrecke. Im weiteren Verlauf liegen beide Gleise zunächst parallel zueinander und münden an der Abzweigstelle Blankenheim in die Strecke nach Frankfurt (Main) Hbf ein.

Weblinks 
 Streckenverlauf, Betriebsstellen und zulässige Geschwindigkeiten auf OpenStreetMap und der OpenRailwayMap.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Hessen
Verkehrsbauwerk im Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Bebra
Bahnstrecke Frankfurt–Göttingen
Bahnstrecke Halle–Bebra